Ку́лер

 Кулер (аппарат) — приспособление для розлива, дозирования питьевой воды.
 Кулер (система охлаждения) — система охлаждения в компьютерной технике.
 Кулер (система охлаждения) — система охлаждения воздуха, подаваемого в двигатель.
 Кулер — сорт пива, выпускаемый заводом Балтика.

См. также 
 Кулере